Desa Manggungjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Manggungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,20, long 107,50), Jawa Barat, 
 Desa Manggungjaya (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 108,19), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar